Plaats in Indonesië
 Sirah Pulau (Kikim Selatan), een plaats in het bestuurlijke gebied Lahat in de provincie Zuid-Sumatra
 Sirah Pulau (Merapi Timur), een plaats in het bestuurlijke gebied Lahat in de provincie Zuid-Sumatra